JBS peut faire référence à :

 Établissement scolaire privé Saint Jean Baptiste de la Salle-Notre Dame de la Compassion, à Saint-Denis, en France ;
 Judge Business School, de l’université de Cambridge, appelée aussi CJBS (Cambridge Judge Business School) ;
 John Birch Society, une association conservatrice américaine ;
 lycée Jean-Baptiste-Say, à Paris ;
 JBS, un surnom de J. B. S. Haldane (1892-1964), généticien britannique naturalisé indien ;
 JBS Friboi, la principale multinationale brésilienne de l’industrie agroalimentaire.